Авон (), Ейвон ():

Авон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Авон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Авон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор

Див. також 
 Ейвон
 Ейвон (компанія) — американська компанія з продажу косметики